Columbia Glacier kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Columbia Glacier (glaciär i Kanada), Alberta,

USA 

 Columbia Glacier (glaciär i USA, Washington), Snohomish County, 
 Columbia Glacier (glaciär i USA, Alaska), Valdez-Cordova Census Area, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar